Салвадор има више значења:

 Салвадор
 Салвадор (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Салвадор (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику